

Patronyme 

 Laura Carmine, actrice et présentatrice de télévision américaine.
 Robert Carmine, leader du groupe Rooney.

Prénom 
Carmine est un prénom dérivé de Carmel, porté notamment par :
 Carmine Abate, écrivain italien.
 Carmine Appice, batteur américain de rock.
 Carmine Abbagnale, rameur italien.
 Carmine Benincasa, historien d'art italien.
 Carmine Caridi, acteur de cinéma et de télévision américain.
 Carmine Coppola, auteur et compositeur américain.
 Carmine Crocco, hors-la-loi italien.
 Carmine Falcone, personnage de fiction appartenant à l'univers de DC Comics.
 Carmine Galante, parrain de la Famille Bonanno.
 Carmine Gallone, réalisateur italien.
 Carmine Giovinazzo, acteur américain d'origine italienne.
 Carmine Gori-Merosi, cardinal italien.
 Carmine Infantino, dessinateur, scénariste et éditeur italien.
 Carmine Lupertazzi, personnage fictif de la série télévisée d'HBO Les Soprano.
 Carmine Pecorelli, journaliste d'enquête italien.
 Carmine Persico, parrain de la Famille Colombo.
 Carmine Preziosi, coureur cycliste italien.
 Carmine Recano, acteur italien.
 Carmine Tramunti, mafieux italo-américain de New York qui fut le chef de la Famille Lucchese.

Toponyme 

 Château du Carmine, château situé dans la ville de Naples (Italie).
 Chiesa del Carmine, église du Carmel à Messine (Italie)
 Carmine Building, un immeuble de 15 étages situé au 5 Merchant Square, Londres, dessiné par Michel Mossessian
 Carmine, une ville située au nord-est du comté de Fayette, au Texas, aux États-Unis.

Autres 
 La carmine, un hybride rouge d'endive

Voir aussi 
 
 
 
Homonymie de monument
Homonymie de prénom